Jan Joosten (vers 1560-1613), marin néerlandais ;
Kathryn Joosten (1939-2012), actrice américaine ;
Jan Joosten (1959-) bibliste belge ;
Jeanine Joosten (1991-), trampoliniste namibienne.